Lebrija (Spanje), een gemeente in Spanje
 Lebrija (Colombia), een gemeente in Colombia